Michel Garneau (1939-2021), écrivain, metteur en scène et chansonnier québécois
 Michel Garneau, dit Garnotte (né en 1951), caricaturiste et auteur québécois de bande dessinée